Der Begriff Leistungstest wird für unterschiedliche Testverfahren zur Messung menschlicher und anderer Leistungen im weiteren Sinne des Wortes verwendet.

Es gibt
 Leistungstests zur Ermittlung der individuellen Leistungsfähigkeit bei Ausdauersportlern, s. Leistungsdiagnostik
 Leistungstests in der Psychologie mit unterschiedlicher Zielsetzung, s. Leistungstest (Psychologie).
 den psycho-funktionalen Leistungstest gemäß Anlage 5, Ziffer 2 zur deutschen Fahrerlaubnisverordnung. Dieser wird für verschiedene Fahrerlaubnisse (Bus-, Taxi-, Krankenwagenführerschein) bei Erteilung oder Verlängerung ab dem 50. bzw. 60. Lebensjahr verlangt. Der Inhalt des Tests umfasst Prüfung der Belastbarkeit, Orientierungs-, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung sowie der Reaktionsfähigkeit. Prüfungsberechtigt sind Fachärzte für Arbeitsmedizin.